

Tapes est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Les Tapes étaient un peuple indigène de l'État du Rio Grande do Sul

Biologie

 Les tapes sont un genre de mollusques